Суперкубок Испании по футболу 1982 года () — Первый розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встретились чемпион Испании сезона 1981/82 — «Реал Сосьедад» и обладатель Кубка Испании 1981/82 — «Реал Мадрид». Первый матч состоялся 13 октября на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде и завершился победой хозяев — 1:0. Ответная игра прошла 28 декабря в Сан-Себастьяне на стадионе Аточа. «Реал Сосьедад» разгромил соперника со счётом 4:0. Таким образом «Реал Сосьедад» стал первым обладателем Суперкубка Испании по футболу, завоевав трофей по сумме двух встреч — 4:1.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Чемпионат Испании по футболу 1981/1982
 Кубок Испании по футболу 1981/1982

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Спорт в Испании в 1982 году
Испания
События 13 октября
Спортивные соревнования в Мадриде
Октябрь 1982 года
Спортивные соревнования в Сан-Себастьяне
События 28 декабря
Декабрь 1982 года
ФК «Реал Сосьедад»